Дашер — фамилия. Известные носители:

 Дашер, Георг (1911—1944) — немецкий гандболист.
 Дашер, Эрика (род. 1986) — американская актриса и продюсер.